Fenyvesi Evelin (Kiskunhalas, 1996. november 7. –) válogatott magyar labdarúgó, középpályás. Jelenleg a Ferencvárosi TC labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban
2008-ban a Jánoshalmi FC csapatában kezdte a labdarúgást. 2011-ben igazolt a Ferencvárosi TC együtteséhez. Tagja volt a 2012–13-as idényben NB II-es bajnoki címet szerzett csapatnak.

A válogatottban
2013 óta 63 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban és négy gólt szerzett. 2020. márciusában részt vett a Alanyában rendezett Török-kupán.

Sikerei, díjai
 NB II
 bajnok (1): 2012–13
 Magyar bajnokság
 bajnok (5): 2014–15, 2015–16, 2018–19, 2020–21, 2022–22
 Magyar kupa
 győztes (6): 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 
MLSZ Rangadó Díj: Az év NB I-es játékosa: 2016-17, 2017–18

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források

További információk
 A Fradi TV félórás portréfilmje, Fenyvesi Evelinről 

1996-ban született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Ferencváros női labdarúgói
Kiskunhalasiak
Jánoshalmiak